«Oerend Hard» — первый хит голландской поп-группы Normaal из одноимённого альбома.

Песня была написана Бенни Йолинком и Ферди Йоли, продюсировалась Адри-Ян Хусом и выпущенная на лейбле Killroy 30 апреля 1977 года. Она попала в хит парад Топ-40 на 2 место. В хит-параде песня оставалась на протяжении 11 недель.

В тексте песни говорится о мотокроссе на фестивале «Hengelse Zand» и двух мотоциклистах и последующей аварии. В 2006 году на этапе Dutch TT песня была названа «лучшей подвижной песней».

Хит-парады

Примечания и ссылки

Примечания

Ссылки 
 Видео Normaal

Рок-песни
Песни по алфавиту